Вовчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Вовчук Володимир Васильович (1988-2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Вовчук Іван:
 Вовчук Іван Григорович (1886—1955) — військовий діяч, командир сотень УПА «Леви II» і «Леви III».
 Вовчук Іван Федорович (справжнє ім'я Вовк Федір Іванович) (1903—1979) — український громадський і політичний діяч, віце-президент УГВР, член Проводу ОУН в еміграції.
 Вовчук Любомир Євгенович (1969) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Рік Вовчук — канадський політик.
 ‎Розанн Вовчук — політик Манітоби.

Прізвища на -ук